Jeziora o nazwie Jezioro Głębokie:

Białoruś 
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Białoruskim

Federacja Rosyjska 
 Jezioro Głębokie – jezioro w obwodzie leningradzkim Federacji Rosyjskiej

Polska 
 Jezioro Głębokie – jezioro w Dolinie Gwdy
 Jezioro Głębokie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój, położone na Pojezierzu Drawskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim w gminie Międzyrzecz
 Jezioro Głębokie – jezioro na Równinie Torzymskiej, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Jezioro Głębokie – jezioro  na Pojezierzu Lubuskim, w gminie Słońsk
 Jezioro Głębokie – jezioro  na Pojezierzu Lubuskim, w gminie Cybinka
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w pow. bytowskim (zwane również "Pietrzykowskim")
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w pow. gdańskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w pow. kartuskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Zachodniopomorskim w pow. gryfińskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Mazurskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Suwalskim
 Jezioro Głębokie (na południe od Dobina) – jezioro na Pojezierzu Wałeckim
 Jezioro Głębokie (na północ od Dobina) – jezioro na Pojezierzu Wałeckim
 Jezioro Głębokie – jezioro w Szczecinie
 Jezioro Głębokie – jezioro na Wysoczyźnie Łobeskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Jezioro Głębokie – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej w pow. słupskim
 Jezioro Głębokie – jezioro w gminie Płaska, w powiecie augustowskim, w woj. podlaskim
 Jezioro Głębokie – jezioro w gminie Cyców, w powiecie łęczyńskim, województwo lubelskie
 Jezioro Głębokie – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo, na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Jezioro Głębokie – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zidentyfikował 44 jeziora w Polsce o nazwie Jezioro Głębokie.

Zobacz też 
 
 Głębokie Jezioro (ujednoznacznienie)

Przypisy